Le concept de déprise est utilisé pour désigner :
La déprise agricole, par laquelle un territoire anciennement agricole renonce à des activités de cette nature.
La déprise sociale des personnes âgées, un concept de la sociologie de la vieillesse et du vieillissement qui permet d'analyser leur renonciation à certaines activités au fil de leur avancée en âge.
La déprise psychique, terme utilisé par les psychanalystes et les philosophes comme Paul Ricœur pour qualifier l'action de se déprendre entraînant un progrès vers le mieux-être, contrairement au sens précédent.
 La déprise spirituelle, terme employé par les mystiques du Moyen Âge comme Maître Eckhart pour qualifier une démarche d'unification avec Dieu.